Rossianidae är en familj av nattsländor. Rossianidae ingår i överfamiljen Limnephiloidea, ordningen nattsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rossianidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Rossianidae